Kasperek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kasperek (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Dariusz Kasperek (* 1966), polnischer Fußballspieler